Обнинская волейбольная школа

 Обнинская волейбольная школа — методика детской спортивной подготовки, сложившаяся в Обнинске вокруг личности тренера Владимира Питанова.
 Обнинская волейбольная школа — неофициальное название СДЮСШОР № 1 имени Александра Савина г. Обнинска.